

Biografia 
Si è laureato in filosofia nel 1967 a Padova con il prof. Marino Gentile.

La sua prima vocazione è stata la filosofia, specificatamente la metafisica, e l'insegnamento.
È stato docente presso le seguenti scuole:
 Istituto magistrale A. Fogazzaro di Vicenza
 Istituto magistrale di Schio (VI)
 Liceo Classico G. Zanella di Schio (VI)
 Liceo Scientifico F. Corradini di Thiene (VI)
 Liceo Classico G.B. Brocchi di Bassano del Grappa (VI)
 Liceo Scientifico J. Da Ponte di Bassano del Grappa (VI)

La frequentazione del professore-partigiano Arnaldo Giovanardi ha maturato in lui il secondo grande interesse: la storia della Resistenza Vicentina.

Opere 

 Per capire la Resistenza nell'Alto Vicentino, Thiene, 1985. A cura dell'Amministrazione Comunale di Thiene
 Le donne e la Resistenza – interviste a staffette e a partigiane vicentine,La Serenissima, 1994 
 La divisione partigiana Vicenza e il suo battaglione guastatori,- coautrice prof.ssa Annita Maistrello -  La Serenissima, Vicenza, 1995. Patrocinata dall'Amministrazione Comunale di Vicenza. Prefazione a cura del Prof. Avv. Ettore Gallo 
 La formazione del Partito D'Azione Vicentino – La Brigata Rosselli, Gino Rossato Ed., Novale di Valdagno, 1997 
 Sulla giacca ci scrissero IMI, 2003. Testimonianze e ricerche sugli ex internati vicentini. Pubblicato per volere dell'A.N.E.I. (Associazione Nazionale Ex Internati) nel sessantesimo anniversario dell'internamento. Pubblicato con il contributo di vari enti privati e pubblici. Prefazione a cura del Sen. Onorio Cengarle
 Monte Grappa tu sei la mia Patria, 2003. La Resistenza nel Bassanese nel periodo dall'8 settembre 1943 fino alla costituzione della Brigata "Martiri del Grappa" e sua storia. Pubblicato per volere dell'A.V.L. (Associazione Volontari della Libertà). 
 San Pietro in Gù, una piccola capitale della Resistenza, 2004. Testimonianze e memorie sulla storia resistenziale dal 1918 al 1948. Pubblicato per volere dell'Amministrazione Comunale di San Pietro in Gù con il contributo della Regione Veneto
 La 25ª brigata nera "A. Capanni" e il suo comandante Giulio Bedeschi. Storia di una ricerca, 2006. Attraverso documenti d'archivio e interviste ai protagonisti l'autore ricostruisce la storia della 25ª brigata nera, quella di Forlì, provincia del duce: dalla nascita all'abbandono della Romagna per l'arrivo degli Alleati, dalla fuga nell'Alto Vicentino fino al drammatico epilogo durante i giorni della Liberazione.
 Cattolici nella Resistenza: Fraccon e Farina, 2005. Memoria del comandante Ermes Farina.
 La storia della Mazzini raccontata da Falco ai giovani d'oggi, 2008. Sintesi della Resistenza thienese attraverso la testimonianza del protagonista “Falco” Fulvio Testolin, classe 1919, uno dei primi partigiani thienesi e poi vice comandante della brigata “Martiri di Granezza”.

Voci correlate
Giulio Bedeschi

Collegamenti esterni